Manat  kan syfta på:

 Manat – ett vattenlevande däggdjur, se manater
 Manat (gudinna) –  en förislamsk arabisk gudinna
 Azerbajdzjansk manat – en valuta AZM i Azerbajdzjan sedan 2006, ersatte valutan AZN 1992–2006, manat fanns även 1919–1923
 Turkmenistansk manat – en valuta sedan 1993 i Turkmenistan